Изабе́лла Гонза́га-Новелла́рская (; 1576, Новеллара, графство Новеллара — 1630, Боццоло, княжество Боццоло) — итальянская аристократка из ветви  дома Гонзага, дочь , графа Новеллары и Баньоло; в первом браке — сеньора Санмартино, во втором браке — герцогиня Мантуи и Монферрато.

Считалась одной из самых красивых женщин своего времени. После смерти первого мужа, с 1605 по 1613 год, была регентом в его владениях. Неудачный второй брак с кузеном, бывшим моложе её на восемнадцать лет, стал причиной инквизиционного процесса, который был начат над ней по требованию родственников второго мужа и завершился её полной реабилитацией. Сыграла роковую роль в пресечении главной ветви дома Гонзага, что послужило началом войны за мантуанское наследство.

Биография

Происхождение 
Изабелла родилась в Новелларе в 1576 году. Она была младшей дочерью и тринадцатым ребёнком в семье Альфонсо I, графа  из Новелларской ветви дома Гонзага и принцессы Виктории Капуанской из дома Ди Капуя — богатого и влиятельного рода в Неаполитанском королевстве. По линии отца приходилась внучкой , графу Новеллары и Баньоло и принцессе Констанце Корреджийской из дома Да Корреджо, суверенных графов Корреджо. По линии матери была внучкой Джованни Томмазо Ди Капуя, маркграфа Торре ди Франколизе и донны Фаустины Колонна из Цагарольской ветви дома Колонна, герцогов Цагароло.

Первый брак 
В 1594 году Изабелла сочеталась браком с принцем-доном  (1550 — 1605), сеньором Санмартино из  дома Гонзага, венецианским патрицием, владельцем Сан-Мартино-дель-Арджине, Доварезе, Комессаджо и Ривароло, генералом армии Испанского королевства. В этом браке у супругов родились восемь (или одиннадцать) детей — семеро сыновей и дочь:
 принц-дон Шипьоне Гонзага (1595 — 5.12.1670), герцог Саббьонеты под именем , суверенный принц Боццоло, маркграф Остиано, сочетался браком с донной Марией Маттеи (ум. 1658);
 принц-дон  (1596 — 1669), маркграф Помаро;
 принц-дон  (1597 — 24.4.1637), монах-цистерцианец, коммендатарный аббат , правитель Боццоло;
 принц-дон  (1599 — 18.12.1660), генерал армии Священной Римской империи, правитель Дьёра, сочетался браком с принцессой Елизаветой Линьской (1615 — 16.1.1677) из дома Аренбергов;
 принц-дон  (1615 — 1658), генерал армии Венецианской республики, правитель Монферрато, командующий армией Венецианской республики в Далмации;
 принцесса-донна Изабелла Гонзага (род. 1601), приняла постриг и стала монахиней;
 принц-дон Аннибале Гонзага (1602 — 2.8.1668), правитель Джаварино, военный советник императора Фердинанда III и маршал двора императрицы Элеоноры, кавалер ордена Золотого руна, в 1636 году сочетался первым браком с принцессой Гедвигой Марией Саксен-Лауэнбургской (8.7.1597 — 29.8.1644) из дома Асканиев, в 1653 году вторым браком с графиней Барбарой Чаки де Кёрёсег и Адорьян (ум. 1668);
 принц-дон Федерико Гонзага, генерал армии Священной Римской империи в Венгерском королевстве, кавалер ордена Искупителя.

Регентство 
В феврале 1605 года умер первый муж Изабеллы. Вдовствующая сеньора Санмартинская стала регентом при несовершеннолетнем наследнике, владения которого включали сеньории Сан-Мартино-алль-Арджине, Ривароло, Коммессаджо и остров Доварезе. С 1609 года она также управляла княжеством Боццоло и сеньориями Ривароло-Фуори и Помпонеско, которые унаследовал её старший сын после смерти бездетного дяди по отцовской линии, , принца Боццоло. В исторических письменных источниках период регентства Изабеллы современники оценивают положительно. В заслугу вдовствующей сеньоры Санмартинской ставится учреждение архива и общественной нотариальной палаты, что позволило усовершенствовать судебную систему. Благодаря активным действиям Изабеллы, феоды под её управлением быстро справились с последствиями разрушительного наводнения 1609 года.

Заботясь о владениях старшего сына, она проявляла ещё большее участие в устройстве младших детей. Альфонсо поступил на службу к влиятельному родственнику, будущему герцогу Мантуи и Монферрато, от которого получил титул маркграфа Помаро. Карло избрал церковную карьеру и, после обучения в Саламанкском университете, постригся в монахи и возглавил аббатство в Лучедио. Лудовико, Камилло, Аннибале и Федерико избрали военную карьеру и дослужились до высоких званий и чинов. Единственная дочь Изабелла стала монахиней. В 1613 году вдовствующая сеньора Санмартинская передала правление старшему сыну, к тому времени достигшему совершеннолетия, и поселилась в Сан-Мартино, недалеко от Мантуи.

Второй брак 
В 1615 году в замке Гаццуоло, близ Сан-Мартино, поселился молодой кардинал Винченцо Гонзага (7.1.1594 — 25.12.1627), младший брат Фердинандо I, герцога Мантуанского и Монферратского. Несмотря на образование и воспитание полученное у иезуитов, двадцатилетний принц отличался крайне распущенным поведением, за что и был удалён от двора. Узнав, что по соседству живёт немолодая кузина, когда-то считавшаяся одной из первых итальянских красавиц, он решил нанести ей визит. Оказалось, что в свои почти сорок лет Изабелла, мать взрослых восьми детей, как прежде красива и умна. Винченцо влюбился в неё, но она отказала ему в ухаживаниях. Тогда он сделал ей предложение. В августе 1616 года они тайно обвенчались в часовне палаццо в Сан-Мартино. Винченцо вернул римскому папе Павлу V кардинальскую шапку. 5 сентября того же года его отказ от сана кардинала получил официальное утверждение.

Фердинандо I был против этой свадьбы, так, как рассчитывал влиять через младшего брата на политику Святого Престола в интересах дома Гонзага. Герцог обратился к епископу Мантуи с просьбой признать брак младшего брата недействительным, чтобы затем вернуть ему кардинальский сан. Позицию герцога разделяла и его жена, принцесса Екатерина Тосканская из дома Медичи, пытавшаяся через мать заручиться поддержкой великого герцогства Тосканского в решении этого вопроса. Сначала Винченцо отчаянно сопротивлялся, но когда его удалили в Гойто и лишили ряда материальных преимуществ, он сломался, и в декабре 1616 года согласился с требованием старшего брата признать его брак с кузиной недействительным.

Изабеллу некоторое время держали под надзором в Гаццуоло, но когда выяснили, что она не беременна, позволили вернуться в Сан-Мартино. Тем не менее, аннулирование её брака с Винченцо оказалось делом весьма сложным. Фердинандо I, воспользовавшись помощью тёти жены, Марии, королевы Франции, получил заключение профессоров Сорбонны о возможном аннулировании брака ввиду близкого родства супругов. Но этого оказалось недостаточно. В самой Мантуе против развода выступили представители Саббьонетской и Новелларской ветвей дома Гонзага.

Бездетный Фердинандо I понимал, что его наследником может оказаться младший брат, которому предстояло жениться в интересах династии, поэтому, после неудачной попытки отравить Изабеллу, герцог обвинил её в колдовстве. Обвинения спровоцировали начало инквизиционного процесса, который был открыт в епархии Мантуи в 1622 году. Нашлись «свидетели». которые заявили, что видели как вдовствующая сеньора Санмартинская опоила кузена волшебным зельем. Изабелла понимала, что на процессе в Мантуе у неё нет шансов спасти свою жизнь. Обвинение в колдовстве поддержал даже её муж. В 1623 году Изабелла бежала в Рим и апеллировала по своему делу к Верховной инквизиции. Таким образом, был начат новый процесс, который утвердил новый римский папа Урбан VIII. Фердинандо I тщетно настаивал на проведении инквизиционного процесса в Мантуе. Изабеллу, по настоянию герцога, заключили в замок Святого Ангела в Риме. Но вскоре, после тщательного разбирательства, все обвинения в колдовстве с неё были сняты. Все «свидетели», вызванные в Рим, отказались от своих показаний. В январе — мае 1624 года она была полностью реабилитирована. Очередная попытка герцога и мужа убить её, подослав наёмных убийц, также провалилась.

В октябре 1626 года Винченцо стал новым герцогом Мантуи под именем Винченцо II. Хотя супруги жили раздельно, они не были разведены, и Изабелла получила титул герцогини Мантуанской. Это известие застало её в Риме. В апреле 1627 года Святой Престол подтвердил действительность брака Изабеллы и Винченцо. Кроме того, ею был поднят вопрос о материальной компенсации за причиненный ущерб со стороны мужа и его родственников, а также признание за ней всех прав, как за герцогиней Мантуанской. В декабре 1627 года Изабелла овдовела во второй раз. Со смертью её бездетного мужа пресеклась прямая ветвь дома Гонзага, герцогов Мантуи и Монферрато, что спровоцировало войну за Мантуанское наследство.

Смерть 
Изабелла умерла в 1630 году в монастыре святого Петра в Боццоло, который принадлежал монахиням-августинкам, и где она жила на покое. Её смерть пришлась на время  армией императора Фердинанда II во время войны за Мантуанское наследство, и как следствие эпидемии чумы.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 

Герцогини Мантуи
Гонзага
Женщины-регенты